Adrar je jméno, které v  jazyce tamašek znamená horu; většinou je nese politicko-geografický útvar ve vnitrozemí severozápadní Afriky; : 

 Adrar (Alžírsko) – hlavní město stejnojmenné provincie v Alžírsku
 Provincie Adrar – provincie v Alžírsku s hlavním městem Adrar
 Adrar (Mauritánie) – provincie v Mauritánii s hlavním městem Atar
 Adrar des Ifoghas – pohoří v Mali a stejnojmenná oblast v kraji Kidal
 Adrar Bú Naser (Bou Nasser) – marocká hora v Atlasu 
 Adrar n'Dern – berberský název hory Džabal Tubkal v Maroku
 Adrar n'Infusen – berberský název pohoří Džabal Nafusa v severozápadní Libyi
 Adrar N’Baya (Hora Baja) – alžírský dlouhometrážní film (1997) v kabylštině
 Adrar (emirát) – historický emirát ve vnitrozemí severozápadní Afriky